Esta é uma lista de municípios da Paraíba por população segundo o censo demográfico de 1940. Na época o estado possuía 41 municípios. A lista considera os topônimos e a ortografia da época.

PB 1940
Pop 1940